Јери се може односити на:

 Ы, ћириличко слово
 Јери Мина, колумбијски фудбалер

Види још 

 Јер, вишезначна одредница